Unser Mann in Havanna bezeichnet:

 Unser Mann in Havanna (Roman), Roman von Graham Greene (1958)
 Unser Mann in Havanna (Film), Verfilmung von Carol Reed (1960)